Kis Könyvtár (Berger Miksa) – Lampel Róbert könyvkereskedésének könyvsorozata
 Kis Könyvtár – Lampel Róbert könyvkereskedésének könyvsorozata
 Kis Könyvtár (Mária-Kongregáció Kiadóhivatala) – a Mária-Kongregáció Kiadóhivatala könyvsorozata, 1900-as évek eleje

Jegyzetek